Rough & Tough & Dangerous — The Singles 94-98 — перша офіційна збірка німецького гурту Scooter, яка вийшла 19 січня 1998 року. Вона містить сингли, які вийшли в 1994-1997 роках, ремікси з цих синглів а також перший ремікс Scooter'а — Vallee De Larmes.

Трекліст 
CD1:
 «Hyper Hyper — Video Edit» — (3:37)
 «Move Your Ass! — Video Edit» — (3:55)
 «Friends — Video Edit» — (4:40)
 «Endless Summer — Maxi version» — (5:14)
 «Back In The U.K. — Radio version» — (3:25)
 «Let Me Be Your Valentine — edit» — (3:47)
 «Rebel Yell — Radio Version» — (3:42)
 «I'm Raving» — (3:36)
 «Break It Up» — (3:38)
 «Fire» — (3:31)
 «The Age Of Love» — (3:50)
 «No Fate» — (3:38)
 «Fire — Live» — (5:02)
 «Rebel Yell — Live» — (5:10)
 «Break It Up — Live» — (3:17)
 «The Age Of Love — Live» — (5:18)
CD2:
 «Vallee De Larmes — Re-Incarnation By The Loop! Version» — (4:37)
 «Rhapsody In E» — (6:08)
 «Move Your Ass! — Ultra-Sonic Remix» — (7:15)
 «Friends — Ramon Zenker Club Mix» — (5:32)
 «Across The Sky» — (5:44)
 «Endless Summer — Datura Remix» — (4:54)
 «Back In Time» — (7:04)
 «Unity Without Words Part II» — (5:28)
 «Euphoria» — (3:58)
 «Let Me Be Your Valentine — Commander Tom Remix» — (8:04)
 «B-Site» — (5:35)
 «I'm Raving — Taucher Remix» — (8:09)
 «Fire — D.O.N.S. Burn Rubber Remix» — (6:30)

Scooter